Baldovinești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Baldovinești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Baldovinești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Baldovinești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman